Михаил Коробко: Коробко, Михаил Филиппович (1915—1965) — советский футболист, тренер.
 Коробко, Михаил Юрьевич (род. 1968) — российский писатель, публицист, историк, архивист.